Camon ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Camon (Ariège) im Département Ariège
 Camon (Somme) im Département Somme

Camon ist der Name folgender Personen:
 Alessandro Camon (* 1963), italienischer Filmproduzent und Drehbuchautor